Begovaja (station MZD), voorstadsstation in Moskou
Begovaja (metrostation), metrostation in Moskou 
Begovaja (metrostation Sint-Petersburg), metrostation in St. Petersburg